Dhlomo ist der Familienname folgender Personen: 

 Darius Dhlomo († 2015), südafrikanischer Boxer und Sänger
 Herbert Isaac Ernest Dhlomo (1903–1956), südafrikanischer Schriftsteller
 Oscar Dumisani Dhlomo, Kabinettsminister in KwaZulu und Generalsekretär von Inkatha (1978–?)
 R. R. R. Dhlomo (1901–1971), südafrikanischer Schriftsteller